Битва під Бленхеймом (, також Битва під Гохштедтом ; ) 1704 року – битва в рамках війни за іспанську спадщину між Францією, Баварією та союзними силами у складі Габсбурзької монархії, Англії. Завершилась переконливою перемогою союзників

Нотатки

Примітки та література 

 
 Chandler, David G. A Guide to the Battlefields of Europe. Wordsworth Editions Limited, 1998. 
 Chandler, David G. Marlborough as Military Commander. Spellmount Ltd (2003). 
 
 Churchill, Winston. Marlborough: His Life and Times, Bk. 1, vol. ii. University of Chicago Press, (2002). 
 Coxe, William. Memoirs of the Duke of Marlborough: vol.i. London, (1847)
 Falkner, James. Blenheim 1704: Marlborough's Greatest Victory. Pen & Sword Books Ltd, 2004. 
 Henderson, Nicholas: Prince Eugen of Savoy. Weidenfeld & Nicolson (1966). 
 Spencer, Charles. Blenheim: Battle for Europe. Phoenix (2005).

Посилання 
Історія війн

Г
Г
Г
Битви Баварії
Битви Священної Римської імперії
Битви в Німеччині
Г
Битви 1704
Події 13 серпня
Серпень 1704
1704 у Європі